Questa è stata la prima edizione di questo torneo.

In finale Camilo Ugo Carabelli ha sconfitto Nino Serdarušić con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Daniel Altmaier (secondo turno)
  Jozef Kovalík (semifinale)
  Lukáš Klein (quarti di finale)
  Tristan Lamasine (secondo turno)

  Duje Ajduković (primo turno) 
  Nicolás Jarry (quarti di finale) 
  Vitaliy Sachko (primo turno) 
  Mirza Bašić (primo turno)

Qualificati 

  Alexander Shevchenko (primo turno)
  Jan Zieliński (primo turno)

  Daniel Michalski (primo turno) 
  Johan Nikles (primo turno)

Wildcard 

  Leo Borg (primo turno)
  Maks Kasnikowski (primo turno)

  Szymon Kielan (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Polish Cup 2021